Luchum Čchvimijani (* 3. května 1993) je gruzínský zápasník–judista svanského původu.

Sportovní kariéra 
S judem/sambem začínal v svanetské Mestii. V roce 2010 si ho jako nadějného dorostence stáhli trenéři do Tbilisi, kde se připravoval v olympijském tréninkovém centru mládeže pod vedením Boriji Pircchelijaniho. Vrcholově se připravuje v policejním tréninkovém centru Dinamo pod vedením Ambako Avalijaniho. V mužské judistické reprezentaci se pohybuje od roku 2014 v superlehké váze do 60 kg jako reprezentační dvojka za Amiranem Papinašvilim. V roce 2016 se na olympijské hry v Riu nekvalifikoval.

Vítězství 
 2017 - 1x světový pohár (Tbilisi)
 2018 - 1x světový pohár (Tbilisi)
 2019 - 1x světový pohár (Tbilisi)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Gruzii

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Luchuma Čchvimijaniho na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Luchuma Čchvimijaniho na Judobase.org

Gruzínští judisté
Narození v roce 1993
Narození 3. května
Žijící lidé
Muži
Vítězové Evropských her v judu